Henry C. Gale House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henry C. Gale House (495 N. 1st East, Beaver, Utah), NRHP-ID 83003851
 Henry C. Gale House (500 North, Beaver, Utah), NRHP-ID 83004404